Ovelgönne steht für:

 Ovelgönne, Gemeinde im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen

 Ovelgönne (Ovelgönne), Ortsteil der Gemeinde Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Ovelgönne (Buxtehude), Ortsteil der Hansestadt Buxtehude im Landkreis Stade, Niedersachsen

Ovelgönne (Hambühren), Ort in der Gemeinde Hambühren im Landkreis Celle, Niedersachsen
Ovelgönne (Hehlen), Ortsteil der Gemeinde Hehlen im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Ovelgönne, Ortsteil von Ritterhude im Landkreis Osterholz, Niedersachsen
Schloss Ovelgönne, Wasserschloss in Bad Oeynhausen
 Rittergut Ovelgönne, ein Anwesen in Hechthausen, Niedersachsen
 deutscher Name des Stadtteils Euvelgunne der niederländischen Stadt Groningen

Siehe auch:
 Övelgönne (Begriffsklärung)
 Ovelgünne